Asurmendi ist der Familienname folgender Personen:

 Jesus Asurmendi (* 1945), französischer römisch-katholischer Theologe
 Miguel Asurmendi (1940–2016), spanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof